Stach (ou Štach et von Stach) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 2000), céiste polonais de slalom
 (né en 1992), joueur tchèque de hockey sur glace
, scientifique américain en matériaux
Georg Stach (1912-1943), coureur cycliste allemand
 (1879-1941), écrivain allemand
 (né en 1983), actrice enfant polonaise
 (né en 1986), joueur tchèque de hockey sur glace
 (1711-1787), missionnaire morave au Groenland
, céiste tchécoslovaque de slalom
 (né en 1951), auteur et biographe allemand
Susi Stach (née en 1961), actrice autrichienne
Valentine Stach (née en 1992), actrice française

Voir aussi
(93256) Stach, astéroïde de la Ceinture principale
 (mort c. 1735), héros légendaire polonais

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme polonais
Patronyme tchèque